Adlerbeth ist der Name folgender Personen:

 Gudmund Jöran Adlerbeth (1751–1818), schwedischer Staatsmann, Gelehrter und Dichter
 Jakob Adlerbeth (1785–1844), schwedischer Altertumsforscher, Sohn des Vorigen